Pelé, Péle  eller Pele kan syfta på

 Pele (gudinna) – en hawaiiansk gudinna
 Montagne Pelée – en vulkan på Martinique

Fotbollsspelare
 Pelé (1940–2022), en brasiliansk fotbollsspelare, fullständigt namn Edison Arantes do Nascimento
 Abédi Pelé (1964–), en fotbollsspelare från Ghana
 Pelé (1987–), en portugisisk fotbollsspelare kallad Pelé, se Vítor Hugo Gomes Passos
 Jabu Pele (1980–), en sydafrikansk fotbollsspelare, se Jabu Mahlangu